|-
| (58701) 1998 BR42||||18 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58702) 1998 BX43||||25 січня 1998||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі, Джузеппе Форті
|-
| (58703) 1998 BH44||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58704) 1998 BA46||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58705) 1998 BN47||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58706) 1998 CD||1998 CD||1 лютого 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 58707 Кіоші (Kyoshi)||1998 CS||2 лютого 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (58708) 1998 CX1||||6 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 58709 Дзеноколо (Zenocolo)||||14 лютого 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі, Джузеппе Форті
|-
| (58710) 1998 CH3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58711) 1998 CM3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58712) 1998 CX4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58713) 1998 DS||1998 DS||19 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| (58714) 1998 DS2||||16 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58715) 1998 DK3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58716) 1998 DU4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58717) 1998 DE8||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58718) 1998 DN9||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58719) 1998 DY10||||17 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58720) 1998 DD11||||19 лютого 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа, Рафаель Пачеко
|-
| (58721) 1998 DX14||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58722) 1998 DN17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58723) 1998 DU17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58724) 1998 DY17||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58725) 1998 DZ18||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58726) 1998 DG19||||24 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58727) 1998 DA21||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58728) 1998 DR23||||19 лютого 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (58729) 1998 DJ24||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58730) 1998 DR28||||26 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58731) 1998 DE32||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58732) 1998 DL34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58733) 1998 DH35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58734) 1998 EP||1998 EP||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58735) 1998 EP2||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58736) 1998 EO6||||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58737) 1998 EA10||||14 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58738) 1998 EX10||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58739) 1998 EZ11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58740) 1998 ES12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58741) 1998 EZ12||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58742) 1998 EG13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58743) 1998 EJ13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58744) 1998 EN13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (58745) 1998 FM3||||20 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58746) 1998 FS3||||20 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58747) 1998 FJ5||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58748) 1998 FB9||||22 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (58749) 1998 FG10||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58750) 1998 FY10||||25 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58751) 1998 FZ11||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (58752) 1998 FF12||||26 березня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (58753) 1998 FO12||||20 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58754) 1998 FT12||||21 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (58755) 1998 FS14||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58756) 1998 FR15||||28 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58757) 1998 FF18||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58758) 1998 FO18||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58759) 1998 FZ18||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58760) 1998 FB21||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58761) 1998 FH24||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58762) 1998 FJ24||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58763) 1998 FR25||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58764) 1998 FE27||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58765) 1998 FZ33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58766) 1998 FS34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58767) 1998 FQ39||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58768) 1998 FQ40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58769) 1998 FS45||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58770) 1998 FM49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58771) 1998 FP49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58772) 1998 FB56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58773) 1998 FE57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58774) 1998 FA58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58775) 1998 FR59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58776) 1998 FG60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58777) 1998 FN65||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58778) 1998 FS66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58779) 1998 FA70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58780) 1998 FL70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58781) 1998 FX72||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58782) 1998 FY72||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (58783) 1998 FN74||||21 березня 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (58784) 1998 FJ75||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58785) 1998 FT77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58786) 1998 FD78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58787) 1998 FW78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58788) 1998 FW79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58789) 1998 FK80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58790) 1998 FN81||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58791) 1998 FH82||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58792) 1998 FF84||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58793) 1998 FJ84||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58794) 1998 FW84||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58795) 1998 FE87||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58796) 1998 FO94||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58797) 1998 FU98||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58798) 1998 FU100||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58799) 1998 FG103||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (58800) 1998 FF104||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

58700